Barton Hills – sito biologico del Bedfordshire, in Regno Unito
Barton Hills – comune del Michigan, negli Stati Uniti